11404 Wittig – asteroide della fascia principale
 Georg Wittig – chimico tedesco
 Monique Wittig
 Wittig – fiume della Repubblica Ceca e Polonia.